Сан-Фернандо-де-Энарес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькала. Занимает площадь 39,29 км². Население — 41384 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

История 
Город основан в 1746 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de San Fernando de Henares
 Asociaciones y Organizaciones de San Fernando de Henares

Муниципалитеты Мадрида